Mandragora bezeichnet:

 Alraunen (Mandragora), Gattung aus der Familie der Nachtschattengewächse, meist die
 Gemeine Alraune (Mandragora officinarum)
 aus Mandragora officinarum hergestellte Heil- und Zaubermittel, siehe Alraune (Kulturgeschichte)
 Mandragora (Film), tschechisches Filmdrama von Wiktor Grodecki (1997)
 Mandragora, Lokal von Leonardo Bauer in Bochum

Mandragora ist der Familienname folgender Personen:

 Rolando Mandragora (* 1997), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mandragora Scream, italienische Band
 Turbinicarpus mandragora, Pflanzenart aus der Familie der Kakteengewächse